Беднарський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Беднарський Карло (1848—1911) — фахівець друкарської справи, поліграфіст, багаторічний директор Друкарні НТШ у Львові.
 Кшиштоф Беднарський (*1953) — польський скульптор, творець об'єктів, інсталяцій та відеофільмів, плакатист.
Генрик Беднарський (*1934) — польський соціолог, комуністичний діяч, доктор гуманітарних наук, міністр народної освіти ПНР (1987—1988).
 Яцек Беднарський (1939—2008) — польський шахіст, за освітою філософ та фізик, політичний діяч.

Польські прізвища